Quintus Pomponius Musa ist der Name folgender Personen:

* Quintus Pomponius Musa, römischer Bankier, um 66 v. Chr.
 Quintus Pomponius Musa (Konsul 158), römischer Suffektkonsul